Го́мсельга — пресноводное озеро на территории на территории Кончезерского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,5 км², располагается на высоте 53,0 метров над уровнем моря. Неправильной формы. Берега в основном возвышенные, каменисто-песчаные, покрыты смешанным лесом. Объём воды — 0,018 км³. Площадь водосборного бассейна — 61,3 км².

С восточной стороны озера вытекает ручей, соеденяющий (через озеро Ангозеро) с озером Кончозеро, откуда воды через Укшозеро попадают в реку Шую.

С юго-запада озеро Гомсельга протокой соединено с озером Гомсельгским (западный плёс), в которое впадает ручей Спорни, несущий воды Гальозера.

Дно покрыто илистыми отложениями. Высшая водная растительность представлена в основном тростником, осокой и камышом.

В озере обитают плотва, щука, окунь, лещ, налим, ёрш.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000017471.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бассейн Укшозера
Озёра Кондопожского района